Anna Zaja (ur. 25 czerwca 1991 w Sigmaringen) – niemiecka tenisistka.

Kariera tenisowa 

W przeciągu kariery zwyciężyła w sześciu singlowych i trzynastu deblowych turniejach rangi ITF. 6 maja 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 184. pozycję. W rankingu deblowym najwyżej była sklasyfikowana na 145. miejscu (28 kwietnia 2014 roku).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Niemieckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Sigmaringen
Urodzeni w 1991